Andrzej Szujski – rosyjski bojar
 Dymitr Szujski – naczelny wojewoda wojsk moskiewskich
 Józef Szujski – polski historyk, jeden z krakowskich stańczyków
 Piotr Szujski – rosyjski kniaź, dowódca wojskowy
 Wasyl IV Szujski – car Rosji w latach 1606-1610
 Władysław Szujski - bajończyk